100 Days, 100 Nights (album) - album van Sharon Jones & The Dap-Kings
 100 Days, 100 Nights (single) - single van Sharon Jones & The Dap-Kings